Banda Karisma é uma banda brasileira de forró eletrônico,  fundada pelo empresário José Carvalho no ano de 1999 em Maceió. Atualmente, tem como vocalistas: Dennis Nogueira ex-vocalista da banda Calcinha Preta e Danny Show.

Biografia 

A banda é natural de Maceió, Alagoas e foi fundada por José Carvalho, que conta que, em 2001, em um encontro com Marquinhos Maraial, ajudou a fundar o estilo “forró eletrônico”, sendo uma das principais bandas de forró romântico. 
O primeiro álbum da banda intitulado "Tocha de Amor", vendeu mais de 300.000 cópias. 

A banda ficou conhecida nacionalmente com os seus maiores sucessos como: “A despedida”, “Meu Coração Chorou”, “Anjo Azul”, “Chama de Paixão” e “Perdendo o Sentido”,  "Intriga da Oposição", "Sentimentos", Quando Um Não Quer, Dois Não Brigam",  "Amor À Moda Antiga", "Amanhã", dentre várias outras marcando gerações dos anos 1999 até hoje. A banda Karisma acumula 15 CD,s e um DVD que foi gravado em 2009, na comemoração dos 10 anos da banda ao vivo em Teotônio Vilela.

Ligações externas 

Bandas de Maceió
Bandas formadas em 1999
Bandas de forró eletrônico